Georg Heinrich Grimsehl ist der Name folgender Personen:

* Georg Heinrich Grimsehl (Politiker) (1738–1810), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Hameln
 Georg Heinrich Grimsehl (Amtmann) (1794–1867), deutscher Amtmann und Stiftungsgründer